Гурджаани:
 Гурджаани — город (с 1934 года), центр Гурджаанского района Грузии.
 Гурджаани — село в Грузии. Находится в Гурджаанском муниципалитете края Кахетия.
 Гурджаани — грузинское марочное столовое белое вино.